Мого́х — село (аул) в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Могох как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 6 км к северо-востоку от районного центра села Хебда.

Население

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана